Эл Грин:

 Грин, Эл (род. 1946) — американский певец.
 Грин, Эл (род. 1978) — гибралтарский футболист.